A Copa do Brasil de Futsal de 2022 é a sexta  edição da competição. Nesta edição o número de equipes foi aumentada para 30 equipes.

Primeira fase

Fase final 

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! width="150"|Mandante
! width="50" |Total
! width="150"|Visitante
! width="50" |1º jogo
! width="50" |2º Jogo
|-
|Operário Laranjeiras 
|4–5
|Pato Futsal
|1–2
|3–3
|-
|Praia Clube
|8–5
|Vila Nova 
|2–2
|6–3
|-
|Brasilia 
|7–6|Minas 
|2–3
|5–3(3x1pen)
|-
|Grupo Santos |7–6|Uirapuru 
|4–3
|3–3
|-
|Canindé Agrovila 
|5-2|Itaporanga 
|1–1
|4-1
|-
|Vivaz 
|5-9| Sampaio Araiosense|0-2
|5-7
|-
|Balsas 
|7-7| ESMAC 
|4-3
|3-4(4x5pen)
|-
|Ceará 
|1-2| Jijoca'''
|2-5
|2-2
|-

Premiação